Putruwiel (Den Haag), monumentaal huis in de Nederlandse plaats Den Haag
Putruwiel (Utrecht), monumentaal huis in de Nederlandse plaats Utrecht